

Населені пункти та їхні частини
 Сарнувка — село в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сарнувка — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Сарнувка — частина міста Равич у Равицькому повіті Великопольського воєводства
 Сарнувка — частина села Висока в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Сарнувка — частина села Райча в гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Сарнувка — осада в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки